Avril (französisch für April) steht für:

 Avril, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Avril-sur-Loire, französische Gemeinde im Département Nièvre
 Talgo Avril, Projekt eines spanischen Hochgeschwindigkeitszuges, siehe Talgo #Talgo Avril
 eine Variante des weiblichen Vornamens April, siehe dort

Avril ist der Familienname folgender Personen:
 Cliff Avril (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Édouard-Henri Avril (1849–1928), französischer Maler
 Jacky Avril (* 1964), französischer Kanute
 Jane Avril (1868–1943), französische Tänzerin
 Jean-Jacques Avril (1752–1839), französischer Divisionsgeneral
 Joseph-Toussaint Avril (1778–1841), französischer Romanist, Provenzalist und Lexikograf
 Louis Avril (1807–1878), französischer Abgeordneter
 Philipp Avril (1866–nach 1915), deutscher Architekt

 Prosper Avril (* 1937), haitianischer Generalleutnant, Politiker und Präsident von Haiti

Siehe auch:
 Abril
 April (Vorname)
 Averill